Снято несколько мультфильмов с таким названием:

 «Муха-Цокотуха» — 1941
 «Муха-Цокотуха» — 1960, реж. Владимир Сутеев и Борис Дёжкин
 «Муха-Цокотуха» — 1976, реж. Борис Степанцев